Кам'янська міська рада (Черкаська область) - орган місцевого самоврядування у місті Кам'янка Черкаської області.
 Кам'янська міська рада (Дніпропетровська область) - орган місцевого самоврядування у місті Кам'янське Дніпропетровської області (колишній Дніпродзержинськ).

Багатозначні топоніми